Die DEL-Saison 1996/97 war die dritte Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga. Deutscher Meister wurden die Adler Mannheim, während die Play-downs-Verlierer Ratinger Löwen und Wedemark Scorpions die Klasse in der Relegationsrunde gegen den EHC Neuwied und den TSV Erding halten konnten.

Voraussetzungen

Teilnehmer

Modus und Regelwerk 
Gespielt wurde zunächst eine Einfachrunde mit 30 Spielen pro Mannschaft. Anschließend spielten die Mannschaften auf den Plätzen Eins bis Sechs eine Meister- und der Siebte bis 16. eine Relegationsrunde aus bis 16. Die Spiele der Meisterrunde wurden dabei als Doppelrunde ausgespielt, während die Relegationsrunde als Einfachrunde ausgetragen wurde. Die ersten beiden Teams der Relegationsrunde qualifizierten sich für die Play-off-Plätze Sieben und Acht qualifizierten, in der Meisterrunde wurde lediglich für den besten Startplatz gekämpft. Die übrigen Mannschaften der Relegationsrunde spielten in den Play-downs die beiden Teams aus, die gegen die besten Mannschaften der 1. Liga um den Klassenerhalt spielen mussten.

Abschlusstabelle Vorrunde

Vorrunde, 1. Phase (Einfachrunde) 
Die ersten sechs Mannschaften qualifizierten sich für die Meisterrunde, die restlichen Teams mussten in die Relegation.

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, N = Niederlagen, (M) = Titelverteidiger, (N) = Neuling
Erläuterungen:       = Qualifikation für die Meisterrunde,       = Qualifikation für die Relegationsrunde.

Vorrunde, Meisterrunde (Doppelrunde)

Vorrunde, Relegationsrunde (Einfachrunde) 
Die ersten beiden Mannschaften qualifizierten sich für die Play-Offs.

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, N = Niederlagen, (M) = Titelverteidiger, (N) = Neuling
Erläuterungen:       = Qualifikation für die Play-offs,       = Qualifikation für die Play-downs.

Ranglisten

Play-offs 
Sämtliche Play-off-Runden wurden im Modus „Best-of-Five“ ausgespielt, wobei die erstgenannte Mannschaft im ersten, dritten und gegebenenfalls fünften Spiel Heimrecht hatte.

Play-off-Baum

Viertelfinale

Halbfinale

Finale 

Damit wurde die Adler Mannheim zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte Deutscher Meister.

Play-downs

1. Runde 
Die 1. Play-down-Runde wurde im Modus „Best-of-Seven“ gespielt.

2. Runde 
Die 2. Play-down-Runde wurde im Modus „Best of Five“ gespielt.

Damit mussten Wedemark und Ratingen in der Relegation gegen die beiden Gewinner der Play-offs der 1. Ligen um den Klassenerhalt spielen.

Relegation 
Die Relegationsrunde wurde im Modus „Best of Three“ gespielt.

Damit verblieben Wedemark und Ratingen in der DEL.

Kader des Deutschen Meisters

Weblinks 
 

1996
Eishockeysaison 1996/97